Die Divizia A 1955 war die 18. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 6. März 1955 und endete am 30. November 1955.

Meister wurde Dinamo Bukarest.

Modus 
Die 13 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab, während drei Mannschaften aufstiegen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied der Torquotient.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1956/57
 CCA Bukarest – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
Locomotiva Târgu Mureș, Locomotiva Constanța, Avântul Reghin

Aufsteiger in die Divizia A 
Locomotiva Bukarest, Progresul Oradea, Dinamo Bacău

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1955 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1955
Liga-1-Saison